Příjmení Boroš, přechýleně Borošová, nosí více osobností:

 Dušan Boroš (* 1955) – slovenský fotbalový brankář
 Gabriel Boroš (* 1962) – slovenský fotbalista
 Ján Boroš (1921–1989) – slovenský komunistický politik
 Jaroslav Boroš (* 1947 – slovenský fotbalista
 Ladislav Boroš (* 1952) – slovenský fotbalista
 Michael Boroš (* 1992) – český cyklokrosař
 Peter Boroš (* 1980) – slovenský fotbalový brankář
 Štefan Boroš (* 1946) – slovenský fotbalista

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Maďarská příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení